Aberfeldy kan syfta på:

 Aberfeldy (musikgrupp) – ett indiepop-band från Edinburgh, Skottland

Geografi

Australien

 Aberfeldy River – en flod i Victoria

Storbritannien

 Aberfeldy, Skottland